Feel Good (album), Ike & Tina Turner
Feel Good (Phats & Small)
Feel Good (Tatjana)
Feel Good (Modestep)
Feel Good (televisieserie), Britse televisieserie uit 2020  
Feel Good Inc., Gorillaz

Feel Good Radio